De Allsvenskan 2018 was het 94ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1924. Het seizoen begon op 1 april en eindigde op zondag 11 november 2018.

AIK onttroonde Malmö FF als kampioen. Voor de ploeg onder leiding van trainer-coach Rikard Norling was het de zesde landstitel in de historie. AIK stelde de titel veilig tijdens de 30ste speelronde, door met 1-0 te winnen bij Kalmar FF. Robin Jansson zorgde voor het enige doelpunt in het kampioensduel.
 
Dalkurd FF en Trelleborgs FF degradeerden rechtstreeks. Hun plekken worden volgend seizoen ingenomen door Helsingborgs IF en Falkenbergs FF. IF Brommapojkarna degradeerde na het spelen van play-offs. Over twee wedstrijden was AFC Eskilstuna, de nummer drie van de Superettan, op basis van uitdoelpunten de sterkste.

In de 240 gespeelde wedstrijden in de Allsvenskan werd in totaal 654 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,73 doelpunt per wedstrijd. De topscorerstitel ging dit seizoen naar Paulinho van BK Häcken. Hij scoorde twintig keer; achttien velddoelpunten en twee strafschoppen.

Eindstand

Landskampioen AIK plaatst zich voor de UEFA Champions League 2019/20  (tweede kwalificatieronde).
IFK Norrköping en Malmö FF plaatsen zich voor de voorronde van de UEFA Europa League 2019/20.
Dalkurd FF en Trelleborgs FF degraderen rechtstreeks naar Superettan.
Helsingborgs IF en Falkenbergs FF promoveren naar de Allsvenskan.
IF Brommapojkarna speelt play-offs promotie/degradatie tegen AFC Eskilstuna, de nummer drie uit de Superettan.

Play-offs

Promotie/degradatie

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2018 uit in de Allsvenskan.

* Rewan Amin maakte halverwege het seizoen de overstap van Dalkurd FF naar Östersunds FK. De middenvelder speelde 15 duels voor Dalkurd en 12 wedstrijden voor Östersunds.

Scheidsrechters

Toeschouwers

AIK 

Bijgaand een overzicht van de spelers van AIK, die in het seizoen 2018 onder leiding van trainer-coach Rikard Norling voor de zesde keer de titel opeisten in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal.

Zie ook
Svenska Cupen 2018
Zweeds voetbalelftal in 2018

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2017